Robertsdale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Robertsdale (Alabama)
 Robertsdale (Indiana)
 Robertsdale (Pennsylvania)